Кременье — название населённых пунктов:

Россия 
 Кременье — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Кременье — село в Ступинском районе Московской области.
Другое 
 Кременье — курганный могильник вятичей на левом берегу Оки.